Cognome italiano può riferirsi a:

Federico Ormezzano, pilota di rally
Gianpaolo Ormezzano, giornalista